parzystość liczb
 parzystość funkcji
 parzystość permutacji
 parzystość (mechanika kwantowa)
 parzystość C
 parzystość P
 parzystość R
 parzystość T
 kontrola parzystości